Piazza Vittorio Veneto – a Firenze
Piazza Vittorio Veneto – a Palermo
Piazza Vittorio Veneto – a Paternò in provincia di Catania
Piazza Vittorio Veneto – a Torino
Piazza Vittorio Veneto – a Trieste
Piazza Vittorio Veneto – a Verona
Piazza Vittorio Veneto – a Vernole in provincia di Lecce